Zequinha ist der Rufname mehrerer Fußballspieler:

 Zequinha (José Ferreira Franco, 1934–2009), brasilianischer Fußballspieler
 Zequinha (Fußballspieler, 1949) (José Márcio Pereira da Silva), brasilianischer Fußballspieler
 Zequinha (Fußballspieler, 1987) (José Egas dos Santos Branco), portugiesischer Fußballspieler